Хэйден — фамилия. Известные носители:
 Хэйден, Ванесса (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Хэйден, Ники (1981—2017) — американский мотогонщик.
 Хэйден, Стерлинг (1916—1986) — американский актёр и сценарист.
 Хейден, Чарли (1937—2014) — американский контрабасист.

Другое 
 Хэйдэн — зал ритуальных пожертвований божеству-ками в синтоизме.

См. также 
 Хейден